

Вайтсвілл — місто, штат Кентуккі
 Вайтсвілл — місто, штат Західна Вірджинія
 Вайтсвілл — переписна місцевість, штат Вірджинія